Le championnat d'Asie de basket-ball 2007 se déroule à Tokushima au Japon du 28 juillet au . La meilleure équipe, en plus de la Chine qualifiée d'office, sera qualifié par la FIBA Asie pour le tournoi de basket-ball des Jeux olympiques d'été de 2008 à Pékin.

Qualification 

Le Japon, pays organisateur, est qualifié d’office. De plus, les cinq meilleurs, mis à part le Japon, du championnat d'Asie de basket-ball 2005, sont qualifiés d'office.

La FIBA Asie divise l'Asie en cinq zones :

Équipes participantes et groupes

Arbitres 

Deux arbitres professionnels ont été sélectionnés par la FIBA Asie pour ce championnat, ils avaient l'année dernière arbitré le Championnat du monde de basket-ball masculin : 

  Romualdas Brazauskas
  Nikólaos Zavlanós

Premier tour 

Les deux premiers de chaque groupe sont qualifiés pour être dans les groupes I et II lors du deuxième tour. Les heures sont celles du Japon, UTC+9.

Légende : Pts : nombre de points (la victoire vaut 2 points, la défaite 1), G : nombre de matches gagnés, P : nombre de matches perdus, PP : nombre de points marqués, PC : nombre de points encaissés, Diff. : différence de points, en vert et gras les équipes qualifiées, en italique celles éliminées.

Les deux premiers de chaque groupe I et II sont qualifiés pour disputer les demi-finales.

Légende : Pts : nombre de points (la victoire vaut 2 points, la défaite 1), G : nombre de matches gagnés, P : nombre de matches perdus, PP : nombre de points marqués, PC : nombre de points encaissés, Diff. : différence de points, en vert et gras les équipes qualifiées, en italique celles éliminées.

Les équipes des groupes III et IV se disputent la .

Phase de consolation 

Ces matchs ont lieu le 4 août. Les matchs pour les  et  à 9h00, les matchs pour les  et  à 11h15.

  :  78 - 76  
  :  108 - 79 
  :  66 - 72 
  :  82 - 77

Tableau final et tableau cinquième 

Classement 5 à 8

Classement final 

L'Iran remporte le titre de champion d'Asie pour la première fois et se qualifie ainsi pour les Jeux olympiques de 2008. C'est la première fois qu'une équipe de l'Ouest de l'Asie est championne. Le Liban et la Corée du Sud participeront au tournoi de qualification olympique.

Liens externes 
    Site officiel de la compétition
  Site de la FIBA Asie

2007
Basket-ball
Basket-ball 2007
Tokushima
Compétition de basket-ball au Japon
Asie
Sport au Japon en 2007